Le HMS Ilfracombe est le nom de deux navires de la Royal Navy :
 Le HMS Ilfracombe (1918) était un dragueur de mines de la classe Hunt, rebaptisé Instow avant son lancement
 Le HMS Ilfracombe (J95) était un dragueur de mines de la classe Bangor lancé en 1941 et mis au rebut en 1948